В некоторых странах бывшего СССР существует Площадь Государственного флага, на которой, как следует из названия установлен флагшток с государственным флагом государства. Известные площади:

 Площадь Государственного флага — площадь в Баку
 Площадь Государственного флага — площадь в Душанбе
 Площадь Государственного флага — площадь в Минске